Івашенко Петро — українець, один з охоронців концтабору Собібор.
 Ванченко-Івашенко Петро Захарович — український письменник і актор.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок